Pine Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pine Grove Township (Michigan)
 Pine Grove Township (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Pine Grove Township (Warren County, Pennsylvania)